Самое́дская соба́ка (самое́д, самое́дский шпиц, са́мми) — одна из древнейших пород собак. Относится к примитивным (аборигенным) породам. По одной из версий, самоед ведёт происхождение от ненецкой лайки. В настоящее время существует 7 стандартов породы самоед: английский, FCI, американский, канадский, австралийский, новозеландский и ЮАР.

История породы

Происхождение 
На протяжении более трёх тысяч лет самоедская собака была компаньоном в северных племенах народности самодийской группы. Свидетельства о собаках из этой области появились в древнем самодийском языке, на котором говорили до того, как эта группа языков разветвилась на известные в настоящее время. Однако, вопреки ошибочному мнению, не всё это время самодийцы жили в северных районах. По неизвестным причинам в 1—2 тысячелетиях часть предков самодийцев покинула горные районы у истоков рек Оби и Енисея, вблизи Саянских гор в Южной Сибири, мигрировала к северу и окончательно поселилась в приполярье. Это были предки ненцев, энцев и нганасан.

Поскольку все северные самодийцы использовали собаку одного и того же типа, можно предположить, что они могли одомашнить белого волка. Возможно, что произошло одомашнивание волков, теснимых к югу в эпоху оледенения.

Аборигенный самоед сильно напоминает полярного волка, хотя одомашнивание изменило дикий прототип. Поскольку в неолите самодийцы были охотниками-собирателями, наиболее вероятно, что эти собаки помогали им в охоте, и эту функцию они выполняют в той или иной форме до настоящего времени.
 
Собаки использовались для выпаса оленей, охоты, транспорта, а также, иногда, как няньки для маленьких детей. На ночь их часто оставляют в чу́ме, чтобы спать с ними в обнимку — помогают не замерзнуть. Когда обнимаешь самоеда — он замирает и становится предельно внимательным и осторожным, чтобы лишний раз не побеспокоить человека.

Культурные традиции запрещают ненцам использовать собак в качестве транспортного средства. Собачьи упряжки, возможно, были у нескольких семей ненцев, живших на Новой Земле. В подтверждение этому, на сайте, посвященном Новой Земле, есть несколько фотографий собак в упряжках. На этих довоенных фотографиях хорошо заметно, что в упряжках другие собаки, а не самоеды.

Распространение породы 
Б. Широкий предполагает, что самоед — это культурная шоу-порода, полученная заводским путём из особей ненецких лаек, вывезенных с Ямала в конце XIX — начале XX веков. По другой, более распространённой версии, предком современного самоеда был аборигенный самоед, в настоящее время практически исчезнувший. Британский зоолог Эрнст Килбрун Скотт в 1889 году провёл три месяца среди самодийских племён. Возвратившись в Англию, он привёз с собой коричневого кобеля — щенка по кличке Собака. Позже он ввёз суку кремового цвета по кличке Уайтли Печора (Белая Печора) с западного Урала и белоснежного кобеля по кличке Масти из Сибири. Эти собаки являются основателями западного самоеда.

В подтверждение этой гипотезы на сайте Pedigree выложена фотография одной из этих вывезенных аборигенных самоедских собак или, согласно Б. Широкому, ненецких лаек — Белой Печоры. На этом же сайте приведена база данных родословных самоедов.

Встречается ошибочная версия появления самоеда в Европе, связанная с персоналиями Роберта Скотта и Руаля Амундсена, вероятно, основанная на совпадении фамилий зоолога Эрнста Килбруна Скотта и полярного исследователя Роберта Скотта. Якобы команда Роберта Скотта, достигшая Южного полюса, но в полном составе погибшая на обратном пути, использовала способности самоедов для перевозки тяжёлых грузов на большие расстояния. В иной интерпретации, уже якобы команда Руаля Амундсена, достигшая Южного Полюса и успешно вернувшаяся, также использовала в своих упряжках самоедских собак. На самом деле самоедская собака не использовалась полярными исследователями: у Роберта Скотта были пони и механический транспорт, Руаль Амундсен в экспедиции к Южному полюсу 1911 года использовал гренландских лаек. С самоедами мог контактировать Фритьоф Нансен: в 1893 году в Хабарове, небольшом селении ненцев, для нужд его экспедиции на Фраме были закуплены «34 отличных сибирских пса». Но ни одна из тех собак не завершила экспедицию и не попала в Европу.

Существует также мнение, что первых представителей этой породы вывез в Европу английский капитан Джозеф Уиггенс во времена поиска торговых путей в Сибирь. Документально этот факт подтвержден не был.

Сегодня в России эти собаки начинают обретать популярность — согласно разным источникам их поголовье насчитывает до 2500 особей. На севере Западной Сибири в оленеводческих хозяйствах распространена ненецкая лайка, в популяции которой много особей белого окраса.

Происхождение названия 
Поначалу самоедами (также «самоядь», «самоедины») называли только ненцев — самый крупный самодийский народ, но впоследствии это название стало использоваться и в качестве собирательного названия всех самодийских народов. Собак, которых держали ненцы и другие племена самодийской группы, стали называть самоедскими собаками или просто самоедами.

Существует также версия, не имеющая научного подтверждения, но тем не менее достаточно распространённая, в которой название собак произошло от того, что раньше их запрягали в сани, и на фоне белого снега, когда сани ехали, собак было не видно. Издалека казалось, что сани едут сами, отчего их называли самоедущими или просто самоедами.

Характеристика породы

Общее впечатление 
Среднего размера элегантная белая собака. Очень «разговорчивая». Во внешнем облике ощущается мощь, выносливость, шарм, мягкость, достоинство и самоуверенность. Эта порода всегда остается в центре внимания. Выражение так называемой «самоедской улыбки» создается сочетанием формы глаз, их расположением и немного загибающимися вверх углами рта.

Среди разводимых собак Килбурн Скотт различал три разных типа головы, которые назвал медведеобразным, лисообразным и волкообразным. Неофициально эта классификация сохранилась до настоящего времени.

Описание 

Голова мощная и клиновидная. Череп при осмотре спереди и сбоку только немного выпуклый. Широкий между ушами. Мочка носа хорошо развита, предпочтительно чёрного цвета. В течение определённых периодов года пигмент носа может обесцвечиваться, давая «зимний» или «снежный» нос; однако всегда должна присутствовать тёмная окантовка мочки носа.
Морда крепкая и глубокая, примерно такой же длины, как и черепная часть, постепенно суживающаяся к носу, но не узкая, не грубая и не квадратная. Затылочная часть морды прямая. Губы плотно прилегающие, чёрные и немного полные. Углы рта слегка загибаются, образуя характерную «самоедскую улыбку». Идеальный прикус — ножницеобразный. Крепкие зубы и сильные челюсти. Нормальный зубной аппарат. Глаза тёмно-коричневого цвета, глубоко посаженные, широко расставленные, немного раскосые, миндалевидной формы. Выражение «улыбающееся», доброе, живое и умное. Обвод глаз — чёрный. Уши стоячие, довольно маленькие, толстые, треугольные и слегка закруглённые на концах. Они должны быть подвижными, высоко поставленными и, благодаря широкому черепу, широко расставленными.

Шея сильная средней длины, гордо изогнутая. Корпус немного длиннее, чем высота в холке, крепкий и компактный, но гибкий. Постав хвоста довольно высокий. Когда собака возбуждена, а также при движении, хвост держится закинутым на спину или на бок. В спокойном состоянии может быть опущен, доходя до скакательных суставов.

Передние конечности хорошо расставленные, крепкие и мускулистые. При взгляде спереди передние конечности прямые и параллельные. Задние конечности при взгляде сзади прямые и параллельные с очень сильной мускулатурой. Аллюр мощный, свободный и неутомимый, что проявляется в протяжённом шаге. С хорошим вымахом передних конечностей и хорошим мощным толчком задних конечностей.

Шерсть обильная, густая, податливая, плотная «полярная» шерсть. Самоед — собака с двойным шерстным покровом: коротким, мягким и густым подшерстком и длинной, более жёсткой и прямой остевой шерстью. Шерсть должна образовывать «воротник» вокруг шеи и плеч, обрамляя голову, особенно у кобелей. На голове и передних поверхностях конечностей шерсть короткая и ровная; на внешней поверхности ушей — короткая, стоящая вертикально к поверхности уха и ровная. Внутренняя поверхность ушей должна быть хорошо опушена. На задней поверхности бедра шерсть образует «штаны». Между пальцами должна расти защитная шерсть. Хвост должен быть обильно опушён. Шёрстный покров у сук часто короче и мягче, чем у кобелей. Шерсть с правильной структурой всегда должна иметь особый искрящийся блеск. На морозе «распушается». Чем сильнее мороз — тем сильнее «распушается» собака на улице. Шерсть обладает самоочищающейся способностью. Если собаку моют не часто, это свойство сохраняется на всю жизнь. То есть достаточно мыть не чаще 2-х раз в год. Моют в основном для того, чтобы избавить собаку от напитавших её запахов других собак. Чтобы собака стала чище — её достаточно просто регулярно вычесывать. Своего запаха самоед практически не имеет.

Окрас — белый, кремовый или белый с бисквитным (основной цвет — белый с небольшим количеством бисквитных отметин). Никогда не должен производить впечатления присутствия бледно-коричневого.

Примечания

Литература